2-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин прошёл с 7 по 15 ноября 1977 года в двух городах Японии с участием 8 национальных сборных команд. Обладателем Кубка стала сборная Японии.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 СССР, Венгрия (вместо ГДР) — по итогам чемпионата Европы 1977;
 Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 1975;
 Китай — по итогам азиатской квалификации;
 Куба, США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1977;
 Перу — чемпион Южной Америки 1977;

Квалификация 
Азиатский квалификационный турнир к Кубку мира 1977 года прошёл 24-26 ноября 1976 в Гонконге с участием трёх команд. Победу в турнире и путёвку на Кубок мира выиграла сборная Китая, победившая в решающем матче команду КНДР 3:2. 3-е место занял Гонконг. Этот турнир одновременно являлся и отборочным к чемпионату мира 1978.

Система проведения 
8 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 4-е. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Осака 

 7 ноября: Китай — США 3:1 (15:11, 15:3, 12:15, 15:2); Япония — Венгрия 3:0 (15:6, 15:7, 15:7).
 8 ноября: Китай — Венгрия 3:0 (15:10, 15:5, 15:6); Япония — США 3:0 (15:2, 15:6, 15:13).
 10 ноября: США — Венгрия 3:2; Китай — Япония 3:2 (8:15, 15:12, 15:9, 11:15, 15:13).

Группа В 
Маэбаси 

 7 ноября: Перу — СССР 3:0 (15:4, 15:1, 15:6); Южная Корея — Куба 3:2 (15:11, 13:15, 6:15, 15:12, 18:16).
 8 ноября: Куба — СССР 3:0 (15:6, 15:5, 15:9); Южная Корея — Перу 3:2 (15:11, 15:4, 10:15, 10:15, 15:11).
 10 ноября: Южная Корея — СССР 3:0 (15:8, 15:8, 15:4); Куба — Перу 3:1 (15:6, 10:15, 15:10, 15:7).

Классификационный раунд 
Маэбаси 

 12 ноября: Перу — Венгрия 3:0 (15:11, 15:8, 15:9); США — СССР 3:1 (15:12, 12:15, 15:13, 15:7).
 13 ноября: Венгрия — США 3:1 (7:15, 18:16, 16:14, 15:2); Перу — СССР 3:0 (15:10, 15:2, 15:6).
 14 ноября: Венгрия — СССР 3:0 (15:11, 15:8, 15:9); Перу — США 3:2 (12:15, 13:15, 15:4, 15:2, 17:15).

Финальный этап 
Осака 

 13 ноября: Япония — Куба 3:0 (15:1, 15:9, 15:10); Южная Корея — Китай 3:0 (15:12, 15:9, 17:15).
 14 ноября: Куба — Южная Корея 3:0 (15:7, 16:14, 15:3); Япония — Китай 3:1 (15:4, 15:9, 13:15, 15:9).
 15 ноября: Китай — Куба 3:2 (6:15, 15:6, 12:15, 15:13, 15:9); Япония — Южная Корея 3:1 (15:6, 15:11, 9:15, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Такако Сираи, Норико Мацуда, Юми Эгами, Этико Маэда, Юко Аракида, Кацуко Канэсака, Дзюри Ёкояма, Хироми Яно, Марико Ёсида, Каёко Судэ, Масако Такаянаги. Главный тренер — Сигэо Ямада.

 : Нелли Барнетт, Мамита Перес, Мерседес Помарес, Ана Ибис Диас, Имильсис Тельес, Ана Мария Гарсия, Маура Альфонсо, …

  Южная Корея.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Такако Сираи
 Лучшая нападающая:  Мерседес Помарес
 Лучшая блокирующая:  Чжао Хуэйинь
 Лучшая на подаче:  Юми Эгами
 Лучшая в защите:  Чо Хе Чжон
 Лучшая связующая:  Норико Мацуда

Символическая сборная 
  Такако Сираи
  Этико Маэда
  Норико Мацуда
  Мерседес Помарес
  Чжао Хуэйинь
  Ю Кьюн Хва

Сборная СССР 
: Людмила Жигилий, Наталья Родзевич, Галина Мячина, Ольга Белова, Татьяна Черкасова, Ирина Макогонова, Людмила Сулейкина, Людмила Базюк, Ольга Дубяга, Наталья Жалнина, Наталья Коростылёва, Ванда Раткевич. Главный тренер — Виктор Тюрин.

Сборная СССР выступала в экспериментальном молодёжном составе.

Ссылки и источники 
 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1977 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1977 года
Спорт в Японии в 1977 году